een groep personen die een oordeel moeten geven
Juryrechtspraak bij een rechtszaak over schuld of onschuld, en eventueel over de op te leggen straf. 
Jury (wedstrijd), bij een wedstrijd over de prestaties van deelnemers, bijvoorbeeld bij een concours, kunstschaatsen, missverkiezing, enzovoort; bij een quiz treedt zo'n jury vaak op als gezamenlijke scheidsrechter.
Jury (Moselle), een gemeente in het Franse department Moselle.